Râul Puturosu se poate referi la:

 Puturosu - afluent al râului Burla
 Puturosu - afluent al Jijiei